Valerij Karpov (), ruski hokejist, * 5. avgust 1971, Čeljabinsk, Rusija, † 10. oktober 2014, Čeljabinsk.

Karpov je večino svoje kariere v sovjetski oziroma ruski ligi igral za kluba Traktor Čeljabinsk in Metallurg Magnitogorsk, tri sezone pa je igral tudi v ligi NHL za Anaheim Ducks. Za rusko reprezentanco je nastopil na enih Olimpijskih igrah petih Svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil po eno zlato in bronasto medaljo.

Pregled kariere 

|-
| Mečel Čeljabinsk
| Sovjetska 2. liga
| 88/89
|
| 26
| 7
| 9
| 16
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 89
|
| 6
| 2
| 2
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 24
| 1
| 2
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 25
| 8
| 4
| 12
|
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 91
|
| 7
| 0
| 4
| 4
| +9
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Ruska liga
| 91/92
|
| 36
| 13
| 9
| 22
|
| 26
|
| 8
| 3
| 1
| 4
|
| 8
|-
| CSKA Moskva
| Ruska liga
| 92/93
|
| 9
| 2
| 6
| 8
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Ruska liga
| 92/93
|
| 29
| 10
| 15
| 25
|
| 6
|
| 8
| 0
| 1
| 1
|
| 10
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 8
| 4
| 5
| 9
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Ruska liga
| 93/94
|
| 32
| 11
| 19
| 30
|
| 18
|
| 6
| 2
| 5
| 7
|
| 2
|-
| Rusija
| Olimpijske igre
| 94
|
| 8
| 3
| 1
| 4
| +3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Ruska liga
| 94/95
|
| 10
| 6
| 8
| 14
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 94/95
|
| 30
| 4
| 7
| 11
| -4
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Diego Gulls
| IHL
| 94/95
|
| 5
| 3
| 3
| 6
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 95/96
|
| 37
| 9
| 8
| 17
| -1
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 8
| 3
| 0
| 3
| +3
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 96/97
|
| 9
| 1
| 0
| 1
| -2
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Baltimore Bandits
| AHL
| 96/97
|
| 10
| 4
| 8
| 12
| -5
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Long Beach Ice Dogs
| IHL
| 96/97
|
| 30
| 18
| 17
| 35
|
| 19
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| Ruska liga
| 97/98
|
| 34
| 11
| 14
| 25
| +18
| 20
|
| 4
| 3
| 3
| 6
| +4
| 0
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| Evropska liga
| 98/99
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
| 6
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| Ruska liga
| 98/99
|
| 40
| 16
| 14
| 30
|
| 38
|
| 16
| 6
| 10
| 16
|
| 14
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| Ruska liga
| 99/00
|
| 38
| 9
| 14
| 23
|
| 22
|
| 10
| 3
| 4
| 7
|
| 8
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| Evropska liga
| 99/00
|
| 6
| 3
| 7
| 10
|
| 4
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Lada Toljati
| Ruska liga
| 00/01
|
| 40
| 8
| 6
| 14
|
| 18
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 7
| 3
| 0
| 3
| -2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Ruska liga
| 01/02
|
| 19
| 2
| 7
| 9
| -3
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| Ruska liga
| 01/02
|
| 30
| 3
| 7
| 10
| +3
| 22
|
| 9
| 3
| 0
| 3
| -4
| 2
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 9
| 4
| 2
| 6
| 0
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| Ruska liga
| 02/03
|
| 50
| 10
| 20
| 30
| +14
| 32
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -5
| 0
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| Ruska liga
| 03/04
|
| 60
| 15
| 24
| 39
| +11
| 46
|
| 11
| 0
| 1
| 1
| 0
| 10
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| Ruska liga
| 04/05
|
| 42
| 6
| 9
| 15
| +3
| 20
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -1
| 4
|-
| Mečel Čeljabinsk
| Ruska 2. liga
| 05/06
|
| 28
| 10
| 4
| 14
| +2
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Ruska 2. liga
| 05/06
|
| 21
| 5
| 10
| 15
| +11
| 16
|
| 13
| 4
| 9
| 13
| +5
| 4
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 790
| bgcolor="#7FFF00" | 215
| bgcolor="#7FFF00" | 266
| bgcolor="#7FFF00" | 481
| bgcolor="#7FFF00" | +59
| bgcolor="#7FFF00" | 470
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 107
| bgcolor="#7FFF00" | 26
| bgcolor="#7FFF00" | 38
| bgcolor="#7FFF00" | 64
| bgcolor="#7FFF00" | -1
| bgcolor="#7FFF00" | 70
|}

Sklici in opombe

Glej tudi 
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Ruski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Rusijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Ruski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Anaheim Ducks)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1993
Hokejisti Mečel Čeljabinsk
Hokejisti Traktor Čeljabinsk
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti Anaheim Ducks
Hokejisti San Diego Gulls
Hokejisti Baltimore Bandits
Hokejisti Long Beach Ice Dogs
Hokejisti Metallurg Magnitogorsk
Hokejisti Lada Toljati
Hokejisti Dinamo Moskva
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih